Список країн за загальною довжиною залізниць різної ширини колій, станом на 2014 рік. Обраховано транспортні, пасажирські та промислові (заводські та кар'єрні) колії.

Див. також 
 Залізничний транспорт

Примітки

Література і джерела 
 

 
Залізниці